Ла́сник — фамилия. Известные носители:
 Ласник, Андреас (, род. 9 ноября 1983) — австрийский футболист;
 Ласник, Говард (, род. 3 июля 1945) — американский лингвист.